David Teniers est le nom de trois peintres flamands de la famille Teniers.

 David Teniers (1582-1649), dit l'Ancien ou le Vieux;
 David Teniers (1610-1690), dit le Jeune, fils du précédent, le plus connu et le plus prolifique des trois;
 David Teniers III (1638-1685), fils du précédent